Miejscowości
 Czartoryja – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Czartoryja – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna

 Inne
 Czartoryja – wzgórze w Lęborku